Константинос (Костас) Царцарис (; родился 17 октября 1979 года в Верии, Греция) — греческий профессиональный баскетболист, центровой и тяжёлый форвард. Завершил игровую карьеру в 2013 году.

Карьера

Клубная карьера 
Первоначально греческий вундеркинд выступал в низшем дивизионе за клуб «Филиппос» из Верии. Так как «Филиппос» не разрешил игроку выступать за другую греческую команду, в возрасте 17 лет игрок переехал в Исландию, где начал профессиональную карьеру в клубе «Гриндавик» в сезоне 1997-98. В Исландской лиге стал одним из лучших по количеству подборов за сезон.

В 1998 году вернулся в чемпионат Греции, где на правах свободного агента присоединился к клубу «Нир Ист». В следующем году перешёл в «Перистери», где отыграл три сезона. С 2002 года выступает за «Панатинаикос», в составе которого трижды становился самым полезным игроком Кубка Греции (2006, 2007, 2008). 14 июня 2013 года в открытом письме на официальном сайте «Панатинаикоса» объявил о завершении игровой карьеры.

Международная карьера 
В составе национальной команды Греции завоевал «золото» на Евробаскете 2005 и «серебро» на чемпионате мира 2006. В составе молодёжной сборной Греции играл на чемпионате Европы 1998 года в Италии.

Достижения

Международные 
  сборная Греции 
 Победитель Турнира Акрополиса (6) : 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010
 Чемпион Европы : 2005
 Чемпион Кубка Станковича : 2006
 Серебряный призёр чемпионата мира: 2006

Клубные 
  «Гриндавик» 
 Обладатель Кубка Исландии : 1998
  «Панатинаикос» 
 Чемпион Греции (10) : 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013
 Обладатель Кубка Греции (8) : 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013
 Победитель Евролиги (3) : 2007, 2009, 2011

Индивидуальные 
 Лучший молодой игрок чемпионата Греции : 1999
 Первая сборная чемпионата Греции : 2004
 MVP Кубка Греции (3) : 2006, 2007, 2008
 Участник матча всех звёзд чемпионата Греции (7) : 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
 Лидер чемпионата Греции по количеству подборов за всю историю : 2173 (за 462 игры)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Евролиги
 Профиль на Евробаскете
 Профиль ФИБА на чемпионате мира 2012
 Статистика игрока на сайте Draftexpress.com
 Профиль на сайте чемпионата Греции
 Профиль в чемпионате Исландии

Баскетболисты Греции
Игроки БК «Гриндавик»
Игроки БК «Перистери»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки сборной Греции по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Баскетбольные тренеры Греции